S-Modell, a magyar szocializmus divatmárkája
 S-Modell, magyar rockegyüttes